Суперкубок УЕФА 2006 года — 31-й розыгрыш Суперкубка УЕФА. В игре встретились победитель Лиги чемпионов УЕФА 2005—2006 испанская «Барселона» и победитель Кубка УЕФА 2005—2006 испанская «Севилья». Матч прошёл на стадионе «Луи II» в Монако 25 августа 2006 года. По итогам матча Суперкубок УЕФА впервые в истории завоевала «Севилья».

Команды 

* жирным помечены годы, где команда одержала победу.

Матч

Статистика 

</div>

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2005—2006
 Кубок УЕФА 2005—2006

Ссылки 
 Суперкубок УЕФА 2006 

Август 2006 года
2006
Футбол в Европе в 2006 году
Международные соревнования по футболу в Монако
События 25 августа
2000-е годы в Монако
Спорт в Испании в 2006 году